Меган Шонессі була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

Мілагрос Секера виграла титул, у фіналі перемігши Александру Возняк з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Results 

Тур WTA 2007
2007